Sainte-Foy (Canada)
Abdijkerk van Sainte-Foy, Conques
 
Sainte-Foy (Landes)
Sainte-Foy (Saône-et-Loire)
Sainte-Foy (Seine-Maritime)
Sainte-Foy (Vendée)
ook:
 Sainte-Foi, Ariège 
 Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, Haute-Garonne
 Sainte-Foy-de-Belvès,  Dordogne
 Sainte-Foy-de-Longas,  Dordogne 
 Sainte-Foy-de-Montgommery,  Calvados 
 Sainte-Foy-de-Peyrolières,  Haute-Garonne
 Sainte-Foy-la-Grande,  Gironde 
 Sainte-Foy-la-Longue,  Gironde 
 Sainte-Foy-l'Argentière,  Rhône 
 Sainte-Foy-lès-Lyon,  Rhône 
 Sainte-Foy-Saint-Sulpice,  Loire 
 Sainte-Foy-Tarentaise, Savoie 
 Sainte-Foy-Tarentaise (skigebied)

Zie ook
 Santa Fe, Spaanse variant